Příjmení Borský nese více různých osobností:

 Ilona Borská (1928–2007) – česká spisovatelka a novinářka
 Karel Borský (1921–2001) – český generál, příslušník 1. československého armádního sboru, politický vězeň
 Lev Borský (1883–1944) – český novinář a politik
 Vladimír Borský (1904–1962) – český herec, režisér a scenárista